Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Endrunde um die Deutsche Hallenhockeymeisterschaft 1993 in Bonn

Aufstieg 
Legende:
Aufstiegsrunden in Hamburg (Nord) und München (Süd)

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 1992
Hockey 1993